Hyperion (computador) - considerado como um dos primeiros clones de PC portáteis
Hyperion (foguete) - foguete de sondagem
Hyperion (romance) - obra do autor Dan Simmons, através do qual recebeu um Hugo Award
Hyperion (sequoia) - nome da sequoia mais alta da Terra, com 115 metros de altura
Hiperião - titã da mitologia grega.
Hyperion Bay - série de televisão estadunidense 
Hyperion Cantos - série de livros de ficção científica de Dan Simmons
Hyperion Entertainment - empresa de software da Bélgica
Hyperion Solutions - empresa que desenvolve softwares voltados para a área de Business Intelligence 

Desambiguação